Las siglas ICC pueden hacer referencia a:

 Índice de consumo contaminante, un indicador de la sostenibilidad energética.
 Iniciativa de la Cuenca del Caribe.
 Insuficiencia cardíaca-congestiva o insuficiencia cardíaca.
 Integrated Circuit Card, (también ICC-ID) Identificador Internacional de tarjetas SIM.
 Intel C++ Compiler.
 Interfaz Cerebro-Computadora.
 International Chamber of Commerce o Cámara de Comercio Internacional, organismo que fomenta el comercio internacional.
 International Champions Cup, una competición anual de clubes de fútbol.
 International Color Consortium o Consorcio Internacional del Color.
 International Cricket Council o "Consejo Internacional de Críquet", organismo deportivo que regula la práctica internacional del críquet.
 Institute Cargo Clauses o Cláusulas ICC, cláusulas en operaciones de seguro de transporte internacional de mercancías.
 Instituto Comercial Conesa, colegio privado de Argentina.
 Instituto de Cardiología de Corrientes “Juana Francisca Cabral”, en la ciudad de Corrientes, .
 Instituto de Cultura de Corrientes.
 Instituto Cartográfico de Cataluña , Instituto Cartográfico de Cataluña.

Referencias